Wilhelmsthal – comune tedesco
 Wilhelmsthal – località della città tedesca di Jerichow
 Wilhelmsthal (oggi Bolesławów) – frazione della città polacca di Stronie Śląskie
 Wilhelmsthal (oggi Gawrzyjałki) – frazione della città polacca di Szczytno
 Wilhelmsthal (oggi Łęgowskie) – frazione del comune polacco di Międzyrzecz

Pagine correlate 
 Wilhelmstal